Эдуард Христианович Анерт (1790—1848) — российский архитектор Санкт-Петербурга немецкого происхождения.

Биография 
Крупнейший специалист в области строительства и проектирования сооружений судостроительной промышленности.

Родился  года в Дерпте в семье чиновника, происходившего из Хемница. С аттестатом 1-го класса окончил в 1815 году Академию художеств.

Масон. Посвящён в масонство в 1819 году в петербургской ложе «Дубовой долины к верности».

С 1822 года он работал, как помощник К. И. Росси на постройке Елагина дворца и здания Главного штаба.
С 1827 года он — академик архитектуры.

Самостоятельную деятельность начал в Морском ведомстве и в должности старшего архитектора Строительного департамента Морского министерства руководил постройкой во второй четверти века важнейших сооружений и зданий Кронштадтской крепости.
Здесь по проекту Анерта инженером К. К. Белем построена Лютеранская церковь Св.Елизаветы (1834—1836).

Вторая, римско-католическая церковь (1837—1841) не сохранилась.

Построенный им Кронштадтский военно-морской госпиталь (1833—1840) стал, благодаря тому, что при его постройке были учтены все достижения больничного строительства, образцом для подражания как в пределах России, так и за рубежом.

Совместно с архитектором А. И. Постниковым Анерт строит в Петербурге Здание Технологического института (1829—1831), играющее важную градостроительную роль до сего времени. (Перестроено в конце 1890-х годов)

Под его руководством произведены строительство и перестройка зданий Монетного двора.

Анерт, совместно с И. Г. Гомзиным построил комплекс Нового Адмиралтейства. Особенно выделяется каменный эллинг (совместно с инженерами Л. Л. Карбоньером, Поповым А. А. и Лебедевым В. П.), первоначальный замысел которого принадлежит инженеру П.Д.Базену (Франция), в свою очередь использовавшим французский опыт. Этот эллинг представляет собой чрезвычайно большое одноэтажное здание с высокой шатровой кровлей с основными размерами 92х29х26 м.

Здание существует до сих пор, однако сплошь застеклённая гигантская арка на его торце закрыта поздней пристройкой. В этом эллинге были собраны многие известные корабли русского военно-морского флота, в том числе новейшие броненосцы «Суворов» и «Орёл». В этом же эллинге был построен и первый в мировой судостроительной практике атомный ледокол «Ленин».

Жилых зданий Анерт построил мало. К таковым относятся дом № 33 (1938) по Офицерской улице (теперь ул. Декабристов) и собственный дом в Кузнечном переулке, 10 (1842).

Автор казарм для обер-офицеров и Крестовоздвиженская церковь в Кронштадте, церкви на поле Полтавской битвы (1840—1841) и др.; участвовал в конкурсном проекте иконостаса для Казанского собора.

Русский искусствовед Игорь Эммануилович Грабарь отмечал: 
Из самостоятельных работ известен ряд построек в Новом Адмиралтействе и в Кронштадте. Только эти постройки его можно отнести к александровскому классицизму, — в них он показал себя отличным мастером и дал отличные сооружения этого стиля. В дальнейшей своей деятельности он, подобно К. Тону и многим его современникам, сбивается с этого пути и делает проекты «в готическом и мавританском вкусе» и церкви в русском стиле; лучшая постройка Анерта — центральное здание в Новом Адмиралтействе. Так же как и у Висконти, в его архитектуре то и дело сплетаются эллинские моменты с латинскими.

Эдуард Христианович Анерт умер  года в Санкт-Петербурге от тифа.

Галерея работ Анерта

Литература

Примечания

Ссылки 
 Рейтинг архитекторов

Архитекторы по алфавиту
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Масоны России
Умершие от тифа